Ringstraße steht für:
 Ringstraße, eine ringförmige Straße um die Innenstadt
 Ringstraße (Straßenname)

Siehe auch: 
 Ringautobahn, Stadtring